L'association Entente des générations pour l'emploi et l'entreprise (EGEE), créée en 1982, est une association française de seniors experts bénévoles, reconnue d’utilité publique en 2013.

L'activité d'EGEE se décline dans trois domaines, l’éducation, l’emploi et l’entreprise. En partenariat avec les services de l’État, des établissements publics tels que Pôle emploi, des partenaires opérateurs comme les chambres de commerce et d’industrie ou des chambres des métiers et de l'artisanat ou dans le cadre de coopérations, comme celles établies avec la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), les bénévoles d'EGEE accompagnent les plus jeunes et partagent les connaissances acquises au cours de leur vie professionnelle.

Les résultats de cette implication  ont retenu en 2012 l’attention de Louis Gallois, dans son rapport sur la compétitivité française remis au Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Depuis lors, en 2021, EGEE a signé un partenariat avec l’Afpa afin de favoriser les projets d’insertion professionnelle.

Objectifs de l’association 
EGEE regroupe des bénévoles retraités ou pré-retraités, anciens cadres dirigeants ou chefs d’entreprise  pour accompagner bénévolement les plus jeunes et partager les connaissances acquises au cours de leur vie professionnelle.

Historique 
L'association EGEE est créée en 1982 sous les auspices de la DATAR et de la Caisse des dépôts et consignations, sous la forme d'une association loi de 1901, but non lucratif.

Elle est agréée au niveau national par le ministère de l’Éducation nationale qui la définit comme .

EGEE est reconnue d’utilité publique par décret du .

En , EGEE rejoint la CASBC (Coordination des associations de seniors pratiquant le bénévolat de compétence) créée le .

Organisation et fonctionnement interne 
Le siège de l’organisation est basé à Paris. Un conseil d’administration de quinze membres la dirige.

Domaines d'intervention 
EGEE est active dans trois domaines, l'Éducation, l’Emploi et l’Entreprise, représentant respectivement en 2020, 40 %, 19 % et 41 % des missions. Cette même année,  ou étudiants,  et  d’emploi ont été accompagnés par les bénévoles de l’association.

Pour ce faire, EGEE établit des partenariats avec les services de l’État (Éducation nationale, ou directement avec des universités ou des écoles), des prescripteurs , des partenaires opérateurs  ou dans le cadre de coopérations, par exemple avec la CPME ou les groupements de prévention agréés (GPA).

Éducation 
L’objectif de l'association est, en complément de l'action des enseignants, d'accompagner et de préparer les élèves et les étudiants à leur future vie professionnelle, en tirant avantage de l’expérience et de la compétence de ses bénévoles. Son action s’adresse aux établissements publics et privés rattachés à l’Éducation nationale, à l’enseignement supérieur, à l’enseignement agricole ou à des structures telles que les maisons familiales rurales (M.F.R.), la fondation Apprentis d'Auteuil ou des associations comme Énergie Jeunes.

Dans le cadre d’une convention de coopération établie avec le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, EGEE participe, auprès des jeunes et du corps enseignant, au rapprochement de l'école et de l'entreprise. Le préambule de cette convention indique en effet que .

Dans le domaine de l'enseignement supérieur, EGEE établit des partenariats avec des universités et diverses grandes écoles, et intervient en tant que membre de jurys d’examens, formateur et parrain ou tuteur d’étudiants.

En 2020, les bénéficiaires de l’action d’EGEE dans le domaine de l’éducation se sont répartis en 40 % de lycéens, 17 % de collégiens, 34 % d’étudiants et 9 % d'apprentis pour .

Le ministère de l’Éducation nationale a reconnu l’action de l’association en lui délivrant l’agrément « Association éducative complémentaire de l’Enseignement public ». 
Le rapport sur la compétitivité française  remis le  au Premier ministre Jean-Marc Ayrault, cite en référence l'association pour le .

Emploi 
L’ensemble des missions accomplies par les bénévoles de l'association ont pour ultime finalité l'accession à un emploi, soit en accompagnant des demandeurs d'emploi dans leurs démarches, en leur prodiguant des conseils, ou en établissant des programmes d'insertion ou de reconversion des salariés, avec une attention particulière donnée aux personnes en situation de vulnérabilité.

EGEE établit des partenariats régionaux avec, par exemple Pôle emploi, l’Afpa ou encore avec les collectivités territoriales, chambres consulaires, ou organismes professionnels. 
Par exemple, le , l’Afpa et EGEE ont signé une convention de partenariat triennale (2021-2024), qui s’appuie sur l’expérience des bénévoles des conseillers EGEE et leur connaissance des métiers afin de favoriser et d’encourager les projets d’insertion professionnelle.

Les membres de l'association participent à la définition de projets professionnels , simulent des entretiens d'embauche et animent des ateliers de préparation de CV et de lettres de motivation ou accompagnent des seniors en recherche d'emploi (coaching).

En 2020, les missions d’EGEE dans le domaine de l’emploi se sont réparties pour 40 % à l'accueil et l'accompagnement des demandeurs d’emploi, 32 % au suivi des seniors, et 28 % aux techniques de recherche d’emploi pour un total de .

Entreprise 
EGEE conseille et soutient les porteurs de projets de création ou de reprise d'entreprise ; l’association accompagne ensuite les créateurs d’entreprise s'ils le désirent, sous la forme de parrainages dans les domaines commercial, approvisionnement, gestion, finance ou administration.
Selon France bénévolat, .

EGEE aide également les PME et microentreprises dans leur démarche de qualité. Ainsi, EGEE est-elle citée dans la réponse au Sénat de Marylise Lebranchu, secrétaire d’État aux PME : 

Les entreprises en situation de vulnérabilité font également appel aux compétences des bénévoles d’EGEE, en partenariat avec les centres d'information sur la prévention des difficultés des entreprises (CIP), avec les groupements de prévention agréés et avec la CPME.
Des antennes régionales d’EGEE s’associent d'ailleurs avec la CPME locale pour créer des GPAs.

L'association mène également des missions plus techniques, notamment :
 dans la prévention des risques professionnels, avec en particulier une proposition d'accompagnement dans le cadre du « document unique » ;
 dans l’établissement du diagnostique d’accessibilité aux personnes handicapées.

En parallèle de l'action de soutien aux entreprises, EGEE intervient également en tant que conseil auprès des communes dans la préparation de leur plan communal de sauvegarde (PCS) qui a pour objectif l'information préventive et la protection de la population en rapport avec des événements majeurs naturels, technologiques ou sanitaires.

En 2020, les interventions d’EGEE dans le domaine de l’entreprise ont été dédiées à hauteur de 46 % à l'accompagnement des créateurs et entrepreneurs, 21 % à l'appui aux entreprises en difficulté, 13 % au suivi des jeunes entreprises, 11 % au conseil en entreprises et 9 % à l’aide au document unique, diagnostic d’accessibilité des personnes handicapées et plan de sauvegarde pour .

Couverture géographique 
EGEE se décline sur le territoire français en treize délégations régionales (2020), puis par département.

Notes et références

Notes

Références

Références internes à l’association

Références externes

Voir aussi

Articles connexes 
 Senior expert bénévole
 France bénévolat

Liens externes 

 
 

Sigle de 4 caractères
Association ou organisme philanthropique en France
Association française reconnue d'utilité publique
Association française fondée en 1982